Roger Turner (drummer) - Brits jazzdrummer
 Roger Turner (kunstschaatser) - Amerikaans kunstschaatser
 Roger Turner (tuinarchitect) - Brits tuinarchitect